Naamah je ženské křestní jméno hebrejského původu. Vykládá se jako příjemná, milá.

Nositelé jména 
Naama (biblická postava) – více osob,
Na'ama (zpěvačka), tuniská zpěvačka,
Na'ama (démon), anděl prostituce, jeden z Succubových kamarádů archanděla Sama'ela.
 Naamah, jedna ze společnic Eluy v knize Kushielova střela od Jacqueline Carey

Externí odkazy 
 Behind the Name

Ženská jména hebrejského původu
Ženská jména